Magnoliidae é uma subclasse de Equisetopsida no sentido usado por Mark W. Chase e James L. Reveal no seu artigo de 2009 "A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III." Esta subclasse contém as angiospérmicass ou plantas com flor.

Filogenia
O seguinte diagrama mostra as prováveis relações filogenéticas entre a subclasse Magnoliidae e as outras subclasses de Equisetopsida.

Superordens
Reveal and Chase, 2011, divide a subclasse Magnoliidae nas seguintes superordens:

Amborellanae 
Nymphaeanae 
Austrobaileyanae 
Magnolianae 
Lilianae 
Ceratophyllanae 
Ranunculanae 
Proteanae 
Trochodendranae 
Buxanae 
Myrothamnanae 
Dillenianae 
Saxifraganae 
Rosanae 
Berberidopsidanae 
Santalanae 
Caryophyllanae 
Asteranae 

O seguinte diagrama mostra uma relação filogenética provável entre as ordens de Magnoliidae

Ordens
A subclasse Magnoliidae contém as seguintes ordens, ordenadas por superordems:

Referências

Equisetopsida sensu lato